Porsche Tennis Grand Prix 2018 — 41-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Штутгарте (Германия) на кортах комплекса Porsche-Arena и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2018 году турнир прошёл с 22 по 29 апреля с призовым фондом 816 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде и 16 пар. Соревнование продолжало весеннюю серию грунтовых турниров, подготовительную к Открытому чемпионату Франции.

Помимо денежного приза, победительница в одиночном разряде получает спортивный автомобиль Porsche.[1]

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Лаура Зигемунд
 в парном разряде —  Ракель Атаво и Елена Остапенко

Общая информация 
Одиночный турнир собрал представительную компанию. Все первые восемь номеров посева входили в топ-10 мирового рейтинга. Возглавила посев первая ракетка мира Симона Халеп.
В 1/4 финала румынскую теннисистку обыграла обладательница уайлд-кард Коко Вандевеге, которая удачно провела турнир и смогла, выбив трёх сеянных теннисисток и прошлогоднюю чемпионку Лауру Зигемунд, дойти до финала. В решающем матче американке противостояла № 5 посева Каролина Плишкова, которой в итоге и достался главный приз. Представитель Чехия впервые победил в одиночном разряде женского турнира в Штутгарте. В основных соревнованиях приняли участие четыре россиянки. Лучше остальных выступила Анастасия Павлюченкова, которая доиграла до 1/4 финала, в котором она уступила Анетт Контавейт.

В парном турнире победу смогли одержать четвёртые номера посева Ракель Атаво и Анна-Лена Грёнефельд, которые в финале переиграли Николь Мелихар и Квету Пешке. Атаво сумела выиграть в Штутгарте второй год подряд. Её партнёрша по прошлогоднему титулу Елена Остапенко также приняла участие в этом розыгрыше турнира в команде с Ольгой Савчук и в 1/4 финала они проиграли итоговым победительницам турнира.

Рейтинговые очки

Призовой фонд 

*на команду

Посев теннисисток 

 1 Рейтинг на 16 Апреля 2018.

Теннисистки, получившие «уайлд-кард» (WC):
  Коко Вандевеге
  Лаура Зигемунд
  Антония Лоттнер
  Мария Шарапова

Теннисистки, победительницы квалификации (Q):
  Маркета Вондроушова
  Зарина Дияс
  Марта Костюк
  Вероника Кудерметова

Теннисистка, «лаки лузер» (LL):
  Карина Виттхёфт

Соревнования

Одиночный турнир 
  Каролина Плишкова обыграла  Коко Вандевеге со счётом 7-6(2), 6-4.
 Плишкова выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 10-й за карьеру в туре ассоциации.
 Вандевеге сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Ракель Атаво /  Анна-Лена Грёнефельд обыграли  Николь Мелихар /  Квету Пешке со счётом 6-4, 6-7(5), [10-5].
 Атаво выиграла 1-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в туре ассоциации.
 Грёнефельд выиграла 1-й парный титул в сезоне и 16-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Porsche Tennis Grand Prix

 WTA Тур 2018 года
 Премьер-турниры WTA

 Mercedes Cup 2018

Ссылки 
Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Германия
Теннис
Апрель 2018 года
2018